Een verkeersweg:
 N847 (België)
 N847 (Frankrijk)
 N847 (Nederland), zie Provinciale weg 847

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing